Lopes est un patronyme très répandu au Portugal et au Brésil, qui signifie étymologiquement fils de  (Loup). C'est l'équivalent de l'espagnol . Il est également utilisé comme prénom, bien que plus rarement.

Patronyme 

 Anthony Lopes (né en 1990), gardien de but portugais ;
 António Augusto Lopes (1901-?), footballeurs portugais ;
 Arnaldo Edi Lopes da Silva (né en 1982), footballeur portugais ;
 Baltasar Lopes da Silva (1907-1989), écrivain cap-verdien ;
 Bruno Lopes alias Kool Shen (né en 1966), rappeur français du groupe Suprême NTM ;
 Bruno Lopes (né en 1986), footballeur brésilien ;
 Carlos Lopes (né en 1947), coureur de fond portugais ;
 Cecilio Lopes (né en 1979), footballeur néerlandais ;
 Diogo Lopes de Sequeira (1465-1530), navigateur et explorateur portugais ;
 Dirceu Lopes Mendes, footballeur brésilien ;
 Domingos Lopes (1912-?), footballeur portugais ;
 Eduardo Lopes (1917-1997), coureur cycliste portugais ;
 Emmy Lopes Dias (1919-2005), actrice néerlandaise ;
 Ernâni Lopes (1942-2010), homme politique portugais ;
 Éverton Lopes (né en 1988), boxeur brésilien ;
 Fábio Deivison Lopes Maciel, footballeur brésilien;
 Fátima Lopes, styliste portugaise;
 Fernando Lopes (né en 1935), cinéaste portugais ;
 Fernão Lopes (v. 1378- v. 1459), historien portugais ;
 
 Gabrielle Lopes Benites (née en 1994), comédienne française ;
 Gérard Castello-Lopes, photographe portugais ;
 Gregório Lopes (vers 1490-1550), peintre portugais ;
 Henri Lopès (né en 1937), écrivain de la République du Congo ;
 Henrique Lopes de Mendonça (1856-1931), poète et dramaturge portugais ;
 Hugo Miguel Almeida Costa Lopes dit Miguel Lopes (né en 1986), footballeur portugais ;
 Johan Lopes (né en 1989), karatéka français ;
 José Saldanha Lopes (1949-), vice-amiral portugais.
 Julie Lopes-Curval, cinéaste française ;
 Juliette Lopes Benites (née en 1992), comédienne française ;
 Laura Lopes (1978-), conservatrice d'art anglaise, fille de Camilla, reine consort du Royaume-Uni .
  ;
 Lidio Lopes (1966-), un avocat et homme politique brésilien ;
 Lisa Lopes (1971-2002), chanteuse américaine;
 Luís Miguel Lopes Mendes dit Mano (né en 1987), footballeur portugais ;
 Manuel Lopes (1907-2005), écrivain cap-verdien
 Marcelo Gonçalves Costa Lopes, footballeur brésilien;
 Marcos Rony Lopes, footballeur portugais ;
 Maria Aurora Lopes, femme politique santoméenne ;
 Maria Lopes de Freitas (1997-), nageuse angolaise ;
 Miguel Alexandre Areias Lopes, footballeur portugais ;
  ;
 Pedro Miguel Almeida Lopes Pereira (1998-), footballeur portugais ;
 Pedro Santana Lopes (né en 1956), homme politique portugais ;
 Pero Lopes de Sousa (1497-1539), militaire portugais ;
 Philippe Lopes-Curval (1951-2023), scénariste français ;
 Rafael Lopes, footballeur portugais ;
 Roberto Lopes Miranda, footballeur portugais ;
 Rodolfo Manuel Lopes Lima, footballeur portugais ;
 Rui Miguel Magalhães Lopes, footballeur portugais ;
 Silvio Lopes (1992-), nageur handisport angolais ;
 Steven Lopes, prélat catholique américain ;
 Tchiss Lopes (1959-), chanteur, musicien et compositeur cap-verdien ;
 Valmiro Lopes Rocha Valdo, footballeur du Cap-Vert ;
 Virgílio Lopes, footballeur portugais ;
 Wagner Lopes, footballeur brésilien naturalisé japonais ;
 Jolan LOPES, Engagé dans le monde associatif et politique en Gironde, France ;

Toponyme 

 Paulo Lopes, une ville du Brésil;

Divers 
 L'Associação Desportiva do Bairro Craveiro Lopes est un club cap-verdien de football.

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme brésilien
Patronyme portugais